Kristoffersen est un patronyme d'origine norvégienne porté par les personnalités suivantes :

Christin Kristoffersen (1973-), femme politique norvégienne
Henrik Kristoffersen  (1994-), skieur alpin norvégien
Johan Kristoffersen (1889-1953), coureur norvégien du combiné nordique
Marthe Kristoffersen (1989-), fondeuse norvégienne
Per Kristoffersen (1937-2023), joueur de football norvégien

Homonymie de patronyme norvégien